La bataille de Vilnius peut faire référence à différents combats s'étant déroulés à Vilnius (Wilno, Vilna) :
 Bataille de Vilnius (1655), bataille opposant la République des Deux Nations au Tsarat de Russie lors de la guerre russo-polonaise.
 Bataille de Vilnius (1660)
 , bataille entre la Suède et la République des Deux Nations lors de la grande guerre du Nord.
 Bataille de Vilnius (1812), prise de la ville par Napoléon .
 
 Seconde bataille de Vilnius (1831)
 Offensive de Sventiany ou bataille de Vilnius (1915), prise de la ville par l'armée impériale allemande
 , combats entre les unités militaires polonaises autonomes de Vilnius et les forces bolcheviks.
 , prise de la ville par les Polonais lors de la guerre soviéto-polonaise.
 Première bataille de Vilnius (1920), prise de la ville par les Soviétiques lors de la guerre soviéto-polonaise.
 Seconde bataille de Vilnius (1920), reprise de la ville par les Polonais lors de la guerre soviéto-polonaise.
 Bataille de Wilno (1939), prise de la ville par les Soviétiques lors de l'invasion de la Pologne.
 Bataille de Vilnius (1941), prise de la ville par les Nazis lors de l'Opération Barbarossa.
 Opération Ostra Brama (1944), prise de la ville par l'Armia Krajowa lors de l'Opération Tempête.
 Bataille de Vilnius (1944), ou Offensive Vilnius, prise de la ville par les Soviétiques lors de l'Opération Bagration.